Adelantamiento puede referirse a:
 La jurisdicción de un Adelantado, institución propia del Antiguo Régimen en España.
 Adelantamiento, una maniobra de la conducción de vehículos.